Лос Куачалалатес има више значења:

 Лос Куачалалатес (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Куачалалатес (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику